La fructosa 1,6-bisfosfat (també coneguda com a èster de Harden-Young) és una molècula de fructosa fosforilada als carbonis 1 i 6.

Glicòlisi
Organofosforats